Одноэтажная Америка:

 Одноэтажная Америка — путевые очерки (повесть) Ильфа и Петрова.
 Одноэтажная Америка — телевизионный документальный сериал.
 Одноэтажная Америка — книга ведущих одноимённого документального сериала: В. Познера, Б. Кана и И. Урганта.